Стодола — будівля для зберігання снопів, сіна, полови тощо, а також для молотьби, віяння.

Прізвище 

 Аурел Стодола (1859—1942) — словацький та швейцарський інженер, вчений у галузі машинобудування, один з класиків теорії автоматичного регулювання, засновник теорії парових та газових турбін.
 Корнел Стодола (1866—1946) — словацький підприємець і політичний діяч.
 Еміл Стодола (1862—1945) — словацький юрист, адвокат, політичний діяч.
 Іван Стодола (1888—1977) — словацький лікар, письменник і драматург.
 Василь Стодола — псевдонім поета Василя Осторовського, який друкувався в журналі «Гарт».

Див. також 
 Стодоли — село в Україні, Ніжинському районі Чернігівської області.
 Стодоли — село в Росії, в Стародубському районі Брянської області.
 Стодоли — село в Польщі, у гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства.